Barro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Barro (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Barro (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Charente, regio Nouvelle-Aquitaine
 Barro (Pontevedra), een gemeente in Spanje, provincie Pontevedra
 Tanguy Barro, een Burkinese voetballer

Zie ook 
 Barrô (doorverwijspagina)